Lawler är ett engelskt efternamn. Det kan avse:

 Brian Christopher Lawler (född 1972)
 Chris Lawler (född  1943), engelsk fotbollsspelare
 Erika Lawler(född 1987), amerikansk ishockeyspelare
 Fergal Lawler
 Ivan Lawler (född 1966), brittisk kanotist
 Jerry Lawler (född  1949)
 John Lawler (född 1979), skotsk musiker, känd som John Fratelli
 Louise Lawler (född  1947), amerikansk konstnär och fotograf
 Raymond Lawler (född  1921)
 Robbie Lawler (född 1982), amerikansk MMA-utövare
 Rod Lawler (född 1971), engelsk snookerspelare
 T. Jerome Lawler (1887– 1974)

Engelska efternamn